Валерий Дайнеко:
 Дайнеко, Валерий Николаевич (род. 1970) — российский баскетболист, тренер.
 Дайнеко, Валерий Сергеевич (род. 1951) — солист ВИА «Песняры».